Der Ausdruck Windows on the World bezeichnet:

 Windows on the World (Restaurant), Restaurant im oberen Stockwerk des ehemaligen World Trade Centers in New York City
 Windows on the World (Roman), Roman von Frédéric Beigbeder